Takamori (jap. ) bezeichnet:
 den persönlichen Namen folgender Personen:
 Saigō Takamori (1828–1877), Samurai

Takamori (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Kumamoto: Takamori (Kumamoto) ()
 eine Stadt in der Präfektur Nagano: Takamori (Nagano)　()
 ein Lehen: Takamori (Han)
 den Familiennamen folgender Personen:
 Nao Takamori (), japanische Synchronsprecherin

Takamori (jap. ) bezeichnet:
 den Familiennamen folgender Personen:
 Yoshino Takamori () (* 1963), japanische Synchronsprecherin
 Yasuo Takamori (1934–2016), japanischer Fußballspieler